Bareilly (stad), een stad in de Indiase staat Uttar Pradesh
 Bareilly (district), een district in de Indiase staat Uttar Pradesh
 Bareilly (divisie), een divisie in de Indiase staat Uttar Pradesh
 Bareli (taal), een Indo-Arische taal of groep dialecten uit de Indiase staten Madhya Pradesh en Maharashtra